Příjmení Zenger nosí více osobností:

 Karel Václav Bedřich Zenger (1830–1908) – český fyzik a astronom, rektor Českého vysokého učení technického v Praze
 Max Zenger (1837–1911) – německý hudební skladatel
 Zdeněk Maria Zenger (1913–1988) – český památkář, redaktor, grafik, fotograf a heraldik
 Erich Zenger (1939–2010) – německý římskokatolický teolog a univerzitní profesor